Bridgewater ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Bridgewater (Tasmanien), Vorort von Hobart
 Bridgewater (South Australia)
 Bridgewater On Loddon, Victoria

in den Vereinigten Staaten:
 Bridgewater (Connecticut)
 Bridgewater (Iowa)
 Bridgewater (Maine)
 Bridgewater (Massachusetts)
 Bridgewater (Michigan)
 Bridgewater (New Hampshire)
 Bridgewater (New Jersey) 
 Bridgewater (New York) 
 Bridgewater (Pennsylvania)
 Bridgewater (South Dakota), McCook County
 Bridgewater (Vermont)
 Bridgewater (Virginia)

in Kanada:
 Bridgewater (Nova Scotia)

in Südafrika:
 Bridgewater (Südafrika), Provinz Limpopo

im NRHP gelistete Objekte:
 Bridgewater Center Historic District, in Bridgewater, Connecticut, ID-Nr. 00000816
 Bridgewater Corners Bridge, in Bridgewater, Vermont, ID-Nr. 92001525
 Bridgewater Iron Works, in Bridgewater, Massachusetts, ID-Nr. 01000087
 Bridgewater Railroad Station, in Bridgewater, New York, ID-Nr. 06000264
 Bridgewater Town Hall and Jail, in Bridgewater, Maine, ID-Nr. 89002339
 Bridgewater Woolen Mill, in Bridgewater, Vermont, ID-Nr. 76002240

Bridgewater ist der Familienname folgender Personen:
 Brad Bridgewater (* 1973), US-amerikanischer Schwimmer
 Cecil Bridgewater (* 1942), US-amerikanischer Jazztrompeter und -komponist
 Chris Bridgewater (* 1982), australischer Schauspieler, Stuntman, Choreograf, Filmproduzent
 Dee Dee Bridgewater (* 1950), US-amerikanische Jazz-Sängerin
 George Bridgewater (* 1983), neuseeländischer Ruderer
 Ron Bridgewater (* 1947), US-amerikanischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Teddy Bridgewater (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Bridgewater Township
 Bridgewater Bridge
 Earl of Bridgewater, erblicher britischer Adelstitel
 The Bridgewater Treatises, naturtheologische Schriften
 Bridgwater, Stadt in England
 Bridgewater Associates, US-amerikanischer Hedgefonds